

Населені пункти та їхні частини
 Ставкі — село в гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ставкі — село в гміні Володава Володавського повіту Люблінського воєводства
 Ставкі — село в гміні Поток-Велькі Янівського повіту Люблінського воєводства
 Ставкі — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Ставкі — село в гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Ставкі — село в гміні Венґожево Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ставкі — село в гміні Владиславув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Ставкі — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства
 Ставкі — частина міста Торунь в Куявсько-Поморському воєводстві
 Ставкі — частина міста Ряшів в Підкарпатському воєводстві
 Ставкі — частина міста Ярослав у Ярославському повіті Підкарпатського воєводства
 Ставкі — частина міста Водзіслав-Шльонський в Водзіславському повіті Сілезького воєводства
 Ставкі — частина міста Славкув у Бендзинському повіті Сілезького воєводства
 Ставкі — частина міста Островець-Свентокшиський в Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Ставкі — частина села Уяздув у гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ставкі — частина села Деражня (Дзеронжня) в гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Ставкі — частина села Седльонткув у гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Ставкі — частина села Ґжимачев у гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ставкі — частина села Кшивець у гміні Александрув-Лодзький Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Ставкі — частина села Зебжидовиці в гміні Кальварія-Зебжидовська Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ставкі — частина села Сосновиці в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ставкі — частина села Навойова-Ґура в гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ставкі — частина села Хлевиська в гміні Хлевіська Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Ставкі — частина села Шкляри в гміні Гижне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ставкі — частина села Ніздрець (Нозджець) у гміні Нозджець Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ставкі — частина села Недзьвяда в гміні Ропчице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ставкі — частина села Корчина в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ставкі — частина села Біла в гміні Клобуцьк Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Ставкі — частина села Клесьниська в гміні Ліпе Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Ставкі — частина села Біскупиці в гміні Ольштин Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Ставкі — частина села Обренчна в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ставкі — частина села Ґлухув-Ляси в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ставкі — частина села Неклань-Великий в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ставкі — частина села Модлібоґовиці в гміні Рихвал Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ставкі — лісова осада в гміні Пширув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Див. також 
 Ставки

Примітки